Сан Симон ел Алто има више значења:

 Сан Симон ел Алто (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Симон ел Алто (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику